El Condado de Webster es el nombre asignado a siete condados y una parroquia de Estados Unidos en diferentes estados:

 Condado de Webster (Georgia)
 Condado de Webster (Iowa)
 Condado de Webster (Kentucky)
 Condado de Webster (Misisipi)
 Condado de Webster (Misuri)
 Condado de Webster (Nebraska)
 Condado de Webster (Virginia Occidental)
 Parroquia de Webster (Luisiana)